Артикуляция интересов — политологический термин, введённый в научный оборот Габриэлем Алмондом и обозначающий функцию политической системы по выявлению политическими партиями требований субъектов общества (индивидов и социальных групп), предъявляемых к действующей политической системе. Основными формами артикуляции интересов являются голосования на выборах, протестная деятельность граждан, коллективная деятельность неформальных образований и общественных движений.

См. также 
 Агрегация интересов

Примечания

Литература 
  (also published in Comparative Politics, pp. 128–156, ed. Macridis and Brown)
 

Теория государства и права
Политическая социология